Escabiosa oficinal puede referirse a:
El nombre común de la planta Scabiosa succisa.
El nombre común de la planta Knautia arvensis.